

Patronyme 
Haig est un patronyme porté notamment par :

 Al Haig (1924-1982), pianiste de jazz américain ;
 Alexander Haig (1924-2010), militaire et homme politique américain ;
 Betty Haig (1906-1987), pilote automobile anglaise ;
 David Haig (1955-), acteur anglais ;
 Douglas Haig (1861-1928), maréchal britannique ;
 Florence Haig (1856-1952), artiste et suffragette écossaise ;
 Georgina Haig (1985-), actrice australienne ;
 Jack Haig (1993-), coureur cycliste australien ;
 Matt Haig (1975-), romancier et journaliste britannique ;
 Paul Haig (19?-), chanteur et musicien de rock indépendant écossais ;

Pseudonyme 
 Alec Haig (1924-), journaliste et écrivain britannique, auteur de romans policiers, de guerre et d'aventures ;
 Sid Haig (1939-2019), acteur américain.

Toponyme 
 Haig, localité de Colombie-Britannique au Canada.

Voir aussi 
 Haig, marque de whisky écossais

Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme
Patronyme écossais